«Ви́нни-Пух» — первый мультипликационный фильм цикла из трёх советских рисованных мультфильмов по одноимённой сказке А. Милна:
 Винни-Пух (1969) (10 мин 42 с);
 Винни-Пух идёт в гости (1971) (9 мин 58 с);
 Винни-Пух и день забот (1972) (19 мин 25 с).

Сюжет 
Глава I, в которой мы знакомимся с Винни-Пухом и несколькими подозрительными пчёлами.

Давным-давно, кажется, в прошлую пятницу, жил в одной стране медвежонок под именем Винни-Пух. А почему под именем? Потому что над его дверью была надпись: «Винни-Пух», а он под ней жил.

Однажды Винни-Пух отправился в лес, чтобы немного подкрепиться — он всегда был не прочь подкрепиться. Кроме того, он был поэт и в свободное время сочинял стихи и даже песенки…

Неугомонный медвежонок, идя по лесу и напевая песенки, встречает Высокий-превысокий дуб с мёдом в улье на верхушке и с пчёлами. Сначала сам, а потом с помощью своего друга поросёнка Пятачка медвежонок Винни-Пух, придумывая хитроумные способы, безуспешно пытается добраться до мёда.

История создания 
Как вспоминал режиссёр картины Фёдор Хитрук, при подборе актёров для озвучивания главных героев мультфильмов о Винни-Пухе возникли сложности. Перепробовали множество актёров, но никто не подходил. Попробовали Евгения Леонова, но его голос также оказался слишком низким и не устроил создателя мультфильма. Тогда звукооператор Георгий Мартынюк предложил немного ускорить голос быстрой перемоткой плёнки — результат оказался замечательным. Голос попал точно в персонажа. Тот же приём использовали для других героев мультфильма.

Как признавалась Ия Саввина, она, озвучивая Пятачка, слегка пародировала манеру говорить Беллы Ахмадулиной в роли журналистки в фильме «Живёт такой парень».

Стиль мультфильма 
Художественное решение мультфильма объединяет «детские» рисунки фонов (например, на заднем плане видны огромные улитки, стрекозы, сидящие на гигантских грибах; деревья, на которых одновременно растут яблоки, сливы и какие-то другие фрукты) и передовые для своего времени плавные цветопереходы в рисунках персонажей (исчезли со 2-й серии). Действие разворачивается на плоскости, как обычно происходит в работах Фёдора Хитрука.

Вокруг вступительных титров также присутствуют «детские» рисунки бабочек, рыбок, птиц и т. п.

Создатели 
 Авторы сценария: Борис Заходер, Фёдор Хитрук
 Режиссёр: Фёдор Хитрук
 Композитор: Моисей Вайнберг
 Художники-постановщики: Владимир Зуйков, Эдуард Назаров
 Оператор: Нина Климова
 Звукооператор: Георгий Мартынюк
 Редактор: Раиса Фричинская
 Ассистенты: Валентина Гилярова, Татьяна Домбровская
 Монтажёр: Нина Майорова
 Мультипликаторы: Наталия Богомолова, Светлана Жутовская, Виолетта Колесникова, Мария Мотрук, Геннадий Сокольский
 Художники: Ольга Воробьёва, Татьяна Казанцева, Мстислав Купрач (в титрах Ольга Купрач), София Митрофанова
 Директор картины: Любовь Бутырина

Роли озвучивали

Музыка 
 «Песенка Винни-Пуха», исполняет Евгений Леонов.
 «Песенка Винни-Пуха и Пятачка», исполняют Евгений Леонов и Ия Саввина.
 «Тучка», исполняет Евгений Леонов.

Признание 

 В 1976 году за работу над фильмом режиссёр Фёдор Хитрук был удостоен Государственной премии СССР.
 В 2017 году в честь цикла мультфильмов Банк России выпустил два вида памятных монет — в обычном исполнении номиналом 25 рублей и в особом исполнении из серебра номиналом 3 рубля.
 Кадры из мультфильма изображены на почтовых марках СССР 1988 года и России 2012 года.

Видеоиздания 
В 1980-е годы мультфильм был выпущен на видеокассетах предприятием «Видеопрограмма Госкино СССР», позже — «Электроника Видео». В 1992 году мультфильм выпущен на видеокассетах кинообъединением «Крупный план»

В середине 1990-х годов был выпущен совместно с компанией «Видеомир» в сборнике лучших советских мультфильмов Studio PRO Video и студией «Союз» на VHS, на компакт-дисках Video CD объединением «Крупный план» и компанией «Лизард».

В 2000-е годы мультфильм был выпущен на DVD-дисках в 1-м выпуске «Золотой коллекции любимых мультфильмов». Мультфильм был также выпущен на DVD компанией «Крупный план».

Аудиоиздания 
В 1995 году были выпущены аудиосказки по мультфильмам из серии о Винни-Пухе с текстом Александра Пожарова на компактных аудиокассетах фирмой «Твик Лирек».

Песенки из мультфильма были выпущены фирмой «Мелодия» в сборниках «Песенки из мультфильмов» на детских пластинках (Д-00030781 и другие), магнитофонных бобинах и компакт-кассетах «Свема». В 1990-е годы песенки выпущены предприятием «Апрелевка Саунд» на пластинках, аудиокассетах и компакт-дисках, позже — только на кассетах и аудиодисках другими компаниями — в первую очередь, «Твик Лирек».

Примечания

Литература 
 
 Хитрук Ф. С. О зарождении идеи фильма Киноведческие записки № 73, 2005

Ссылки 

 
 
 «Винни-Пух» — смотрели все, все, все // Наш фильм.ру
 Кадры из мультфильма
 Памятник героям мультфильма в Москве

Рисованные мультфильмы СССР 1969 года
Мультсериалы 1969 года
Мультсериалы СССР
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Мультфильмы по сценариям Бориса Заходера
Мультфильмы о Винни-Пухе